Bayan kan syfta på:
 Bayan – en helig skrift för Bahá'í

Geografi

Indonesien 
 Bayan, Jawa Tengah, by, 
 Kecamatan Bayan (distrikt i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Bayan, Nusa Tenggara Barat, by,

Kazakstan 
 Bayan, Kazakstan, saltsjö i Nordkazakstan

Kina 
 Bayan, Harbin, härad, Heilongjiang, 
 Bayan (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Bayan (socken), Inre Mongoliet,

Kuwait 
 Bayān, del av en befolkad plats,

Mongoliet 
 Bayan (distrikt), Töv, 
 Bajan (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Bajan (distrikt i Mongoliet, Gobi-Sümber), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kuwaitförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar